Grad u Danskoj:
 Nyborg, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Nyborg (općina), općina u regiji Južna Danska